Sinan-begova džamija u Livnu
Sinan-begova džamija u Jajcu
Sinan-begova džamija u Čajniču
Gazi Sinan-begova džamija u Novom Pazaru